Roland Eriksson kan avse flera olika personer:

Roland Eriksson, en svensk före detta ishockeyspelare
Roland Eriksson (professor), professor emeritus vid KTH